Владимир Васильевич Карпенко (19 февраля 1926, пос. Зимовники, Ростовская область — 1 мая 2005, Волгодонск, Ростовская область) — русский советский писатель, член Союза писателей СССР с 1962 года.

Биография 
Родился 19 февраля 1926 года в поселке Зимовники Зимовниковского района Ростовской области, в семье сапожника.

С апреля 1943 по апрель 1944 года воевал командиром орудия в зенитных войсках на Центральном фронте. Был ранен.

После госпиталя продолжил учебу в 9 классе зимовниковской школы, где начал писать свой первый роман «Отава», который позднее стал дипломной работой в Литинституте и был опубликован.

В 1948-53 годах учился в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова.

С 1953 года работал учителем рисования и черчения в средней школе и техникумах в Астрахани.

В 1954-60 годах учился в Литературном институте им. Горького в Москве по специальности «литературный работник».

В 1962 году, после Литинститута, был приглашен в Астраханский обком партии на должность инструктора по печати и культуре, в том же году был принят в члены Союза писателей СССР, возглавлял редакцию книжного издательства.

В 1968—1971 годах руководил Ульяновской Общественной писательской организацией.

В 1971 году по линии МВД СССР был переведен в Москву на должность консультанта по печати, где создал при издательстве «Современник» молодежную редакцию «Первая книга в столице».

В 1981 году возвратился в Ростовскую область и жил в городе Волгодонске.

Умер 1 мая 2005 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени.

Память 
 Постановлением главы Волгодонска № 117 от 25 января 2006 года библиотеке-филиалу № 9 МУК «Централизованной библиотечной системы» было присвоено имя писателя В. В. Карпенко.
 17 февраля 2006 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски В. В. Карпенко в библиотеке-филиале № 9.
 С 2006 года в Волгодонске проводится ежегодный открытый литературный конкурс им. В. В. Карпенко.

Библиография 
 «Отава» — Астрахань: Волга, 1963.
 «Отава» — Москва: Советский писатель, 1965.
 «Отава» — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1967.
 «Тучи идут на ветер» — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1972.
 «Отава» — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1973.
 «Щорс» (серия «ЖЗЛ») — Москва: Молодая гвардия, 1974.
 «Отава» — Москва: Советский писатель, 1976.
 «Комкор Думенко» — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1976.
 «Тучи идут на ветер» — Москва: Современник, 1977.
 «Красный генерал» — Москва: Современник, 1978. — 576 с., 150 000 экз.
 «Исход» — Москва: Советский писатель, 1984. (в соавторстве с С. В. Карпенко).
 «Тучи идут на ветер» — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1989.
 «Красный генерал» — Москва: Советская Россия, 1991.
 «Тучи идут на ветер» — Москва: Патриот, 1991.
 «Врангель в Крыму» — Москва: СПАС, 1995. (в соавторстве с С. В. Карпенко).

Примечания

Ссылки 
 Страничка о Владимире Карпенко на сайте ЦБС Волгодонска

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Ростовского художественного училища
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели XX века
Родившиеся в Зимовниковском районе
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей СССР